Cornelius Shea ist der Name folgender Personen:

* Cornelius Shea (Autor) (1863–1952), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Cornelius Shea (Gewerkschafter) (1872–1929), US-amerikanischer Gewerkschafter, Präsident der International Brotherhood of Teamsters